Le mot compression est employé dans différents domaines :
 en informatique, la compression de données est un processus qui permet de diminuer la taille des fichiers ; certaines applications sont plus approfondies :
 la compression d'image ;
 la compression vidéo ;
 la compression de données audio ;
 la compression de mémoire virtuelle ;
 la compression de disque dur ;
 en thermodynamique, une compression est une diminution du volume d'un gaz par augmentation de sa pression ou diminution de sa température, tandis qu'une compression adiabatique est une réduction du volume d'un corps sans échange de chaleur ;
 en science des matériaux, la compression est une contrainte mécanique équivalente à l'action d'une force qui exerce une pression à chaque extrémité d'un corps solide (en construction : un poteau ou une poutre rectiligne) ;
 en musique, la compression dynamique est un procédé qui manipule la portée dynamique d'un signal sonore ;
 en sculpture, les Compressions sont une suite d'œuvres réalisées par César Baldaccini, dit César ;
 en secourisme, une compression est un geste des premiers secours ; il en existe plusieurs :
 la compression abdominale, avec la méthode de Heimlich,
 la compression thoracique, avec la méthode de Mofenson,
 la compression à froid est une thérapie qui combine la cryothérapie et la compression statique pour le traitement d'une blessure aigüe,
 les points de compression, permettant d'arrêter une hémorragie ;
 en pharmacie galénique, la compression est une opération permettant d'obtenir un comprimé ;
 à la télévision, Compressions est le titre du  de la série X-Files ;
 du sculpteur César, les compressions dirigées sont des objets comprimés avec une presse hydraulique ;
 la compression temporelle de la parole est une technique utilisée pour accélérer la restitution d'un enregistrement oral.

Voir aussi